RŽD-Baureihe 2ТЭ25 steht für:

 RŽD-Baureihe 2ТЭ25А, Baureihe von Diesellokomotiven der Staatsbahn Russlands (ab 2006)
 RŽD-Baureihe 2ТЭ25К, Baureihe von Diesellokomotiven der Staatsbahn Russlands (2005 bis 2014)